Васи́лий Его́ров:
 Егоров, Василий Алексеевич (1919—1964) — полный кавалер ордена Славы.
 Егоров, Василий Александрович (1890—1996) — советский государственный деятель, председатель Красноярского крайисполкома (1937—1938).
 
 Егоров, Василий Григорьевич (1899—1950) — советский партийный и государственный деятель, Ответственный секретарь Омского губернского комитета РКП(б).
 Егоров, Василий Мартынович (1920—1944) — Герой Советского Союза.